Меленчук Артем Валерійович — старший сержант служби цивільного захисту України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Меленчук Олександр Михайлович (1972—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

українські прізвища